El término clasificación por edades puede hacer referencia a:
Clasificación por edades usadas en los programas de televisión;
Clasificación por edades usadas en los cines;
Clasificación por edades en los videojuegos.